Jméno a příjmení Donald Thomas nosí více různých osob:

 Donald Alan Thomas (* 1955) – americký kosmonaut
 Donald Thomas Campbell (1916–1996) – americký psycholog
 Donald Thomas (atlet) (* 1984) – bahamský atlet
 Donald Thomas (americký fotbal) (* 1985) – hráč amerického fotbalu